KFUO steht für US-Rundfunksender:
KFUO (Mittelwellensender)
KFUO-FM

Abkürzung